Englewood är namnet på flera platser i USA:

Englewood, Colorado
Englewood, Florida
Englewood, Kansas
Englewood, New Jersey
Englewood, Ohio
Englewood, Tennessee
Englewood, Chicago
West Englewood, Chicago

Se även
Inglewood